Le Tournoi de Singapour désigne plusieurs événements sportifs organisés par la ville de Singapour :

 le Tournoi de Singapour de rugby à sept : tournoi annuel de rugby à sept.
 le Tournoi de tennis de Singapour : tournoi international de tennis.

Homonymie